Александр Додонов:
 Додонов, Александр Михайлович (1837—1914) — русский академический певец, тенор, педагог.
 Додонов, Александр Сергеевич (1907—1994) — лётчик-бомбардировщик, Герой Советского Союза.